Heineken Open 2009 — 41-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в новозеландском городе Окленд и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 12 по 17 января. Соревнование продолжало серию турниров, подготовительную к Australian Open.

Первой ракеткой одиночного турнира был Хуан Мартин дель Потро (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Heineken Open

 Мировой тур ATP 2009 года
 Мировой тур ATP 250

 ASB Classic 2009

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

 

Теннис
Теннис
2009
Международные соревнования по теннису в Новой Зеландии
Теннис